El término Cubo hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Geometría
 En Geometría se llama cubo al cuerpo geométrico formado por seis caras tales que cada una de ellas es un cuadrado.
Cubo romo es un sólido de Arquímedes que tiene 38 caras.
Cubo unitario, cubo en el cual todos sus lados son una unidad de longitud.
Cubo truncado,  sólido de Arquímedes que se obtiene truncando un cubo.
Cubo truncado aumentado, uno de los sólidos de Johnson.
Cubo truncado biaumentado, uno de los sólidos de Johnson.

Matemática
 En álgebra y aritmética, el cubo de una cantidad es su tercera potencia, o el resultado de multiplicar tres factores iguales a esa cantidad.
Cubo mágico perfecto
Cubo con asas es un tipo particular de variedad topológica.

Juegos y pasatiempos
Cubo de Rubik, rompecabezas mecánico tridimensional.
Cubo de bolsillo, Cubo de Rubik de dimensión reducida.
Cubo de Bedlam, puzle mecánico.
Cubo de César, forma de encerrar códigos, o frases, en una simple palabra inentendible a simple vista.
Cubo de espejos, rompecabezas rotable.
Cubo de Necker, ilusión óptica.
Cubo Soma, rompecabezas geométrico.
El Cubo del Profesor. Rompecabezas mecánico.

Localidades de Castilla y León 
Cubo de Benavente, localidad y municipio de la provincia de Zamora.
Cubo de Bureba, localidad y municipio de la provincia de Burgos.
 Cubo de Don Sancho (El), localidad y municipio de la provincia de Salamanca.
Cubo de Hogueras, localidad del municipio de Alconaba, en la provincia de Soria.
Cubo de la Sierra, localidad del municipio de Almarza, en la provincia de Soria.
Cubo de la Solana, localidad y municipio de la provincia de Soria.
 Cubo de Tierra del Vino (El), localidad y municipio de la provincia de Zamora.

Hogar
 Recipiente cúbico
 Cubo de basura, contenedor de basura.
 Cubo de caldo, forma deshidratada de almacenar caldo de carne.
 Cubo de hielo
 Cubo escurridor, cubo cilíndrico metálico que tiene un artilugio escurridor formado por unos rodillos de madera.

Informática
Cubo OLAP, Base de datos multidimensional.

Arquitectura
Casas cubo
 En una muralla o fortaleza, un cubo es una torre adosada.

Además
Cubo de Leslie artefacto que mide la energía radiada por distintas superficies.
 En diversos utensilios, el cubo es la pieza cilíndrica hueca que aloja un enganche.
 Sistema cristalino cúbico, Cristalografía.
Cubo Cósmico, Artefacto ficticio del Universo Marvel. 
 En una rueda, el cubo o buje es su parte central.

Enlaces externos 
 Definición R.A.E.

pl:Sześcian